Zmizení je obecně stav, kdy o subjektu není známo, kde se nachází a jestli existuje (žije). Zmizelé osoby se mohou označit jako nezvěstné (není to ale totéž). Dlouhodobě zmizelé osoby bývají po určité době prohlášeny za mrtvé.

Termín má více významů:

 Nucené zmizení – situace při níž je osoba zbavena svobody,
 Zmizení (film, 2003), v angl. originále  Out of Bounds –  britské filmové kriminální drama z roku 2003,
 Zmizení (film, 2005), v angl. originále Brick –  americký  filmový thriller z roku 2005,
 Zmizení (film, 2013), v angl. originále Prisoners –  americký  filmový thriller z roku 2013.